Strahov puede referirse a:

 Strahov (distrito de Praga).
 Monasterio de Strahov en Praga.
 Gran estadio Strahov en Praga.

 Strahov (Horní Kozolupy), Tachov.
 Strahov (colina) – una colina al sur de Železná Ruda, en la Selva de Bohemia.